Layou (Sveti Vincent i Grenadini), grad u državi Sveti Vincent i Grenadini
 Layou (rijeka), rijeka u Dominici
 Layou (selo u Dominici), selo u Dominici, na ušću istoimene rijeke